Chivilcoy puede referirse a:

 Chivilcoy, ciudad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Partido de Chivilcoy, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Chivilcoy, localidad y distrito del departamento San Martín, Provincia de Mendoza, Argentina;
 Barrio Chivilcoy, localidad en el distrito de Montecaseros, Departamento San Martín, Provincia de Mendoza, Argentina.